Engeroff ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Peter Engeroff (1765–1828), hessischer Landtagsabgeordneter
 Klaus Engeroff (* 1938), deutscher Schauspieler, Dramaturg, Theaterregisseur und Theaterintendant